Малая Мостовая — топоним в России.

Населённый пункт 
 Малая Мостовая — деревня в Щёкинском районе Тульской области.

Реки 
 Малая Мостовая — река, приток Мостовой.
 Малая Мостовая — приток Чумыша в Алтайском крае.